Жерзино Ньямси (; 22 января 1997 года, Сен-Бриё, Франция) — французский футболист камерунского происхождения, защитник французского клуба «Страсбур».

Клубная карьера 
Ньямси — воспитанник футбольного клуба «Ренн». С 2015 года играет за вторую команду, с сезона 2017/18 — призывается к основной. 10 сентября 2017 года дебютировал в Лиге 1 в поединке против «Олимпика», выйдя в стартовом составе и проведя на поле весь матч.

Примечания

Ссылки 

Футболисты Франции
Игроки ФК «Ренн»
Игроки ФК «Шатору»
Игроки ФК «Страсбур»